Фавн:

 Фавн — одно из древнейших национальных божеств Италии.
 Фавн Барберини — мраморная статуя эллинистической эпохи, созданная неизвестным скульптором пергамской школы ок. 200 г. до н. э.
 Фавн (англиц. от  — оленёнок) — окрас домашних питомцев, аналогичный окрасу новорождённого оленёнка.

См. также 
 Благая богиня, или Фавна
 Фауна (значения)
 Faun